VAC — трёхбуквенная аббревиатура, в зависимости от контекста может означать:
 англ. Volts alternating current — напряжение переменного тока.
  — волейбольная команда им. Адилет.
  — разработка компании Valve для предотвращения использования игроками читов.
  — мультимедийный драйвер для Windows, позволяющий перенаправлять аудиопотоки между приложениями.
  — в индийской мифологии богиня речи, персонификация речи.
  — город Вац в центральной части Венгрии.
  — музыкальная группа из США, играющая электро-индастриал
  — Министерство по делам ветеранов Канады
  — переменный ток.
 VAC — акроним для одного из режимов химиотерапии, основанного на применении винкристина — (V)incristine, дактиномицина — (A)ctinomycin D, и дексаметазона — (D)examethasone.
 VAC (''Vacancy) — Сокращение в среде гостиничного бизнеса, обозначающее, что конкретный номер в отеле свободен.